Ра́йлі () — англомовне особове ім'я.

 Райлі Кіо (;  1989) — американська акторка, модель і продюсер.
 Райлі Неш (;  1989) — канадський хокеїст, центральний/правий нападник.
 Райлі Рід (;  1991) — американська порноакторка.
 Райлі Селмон (;  1976) — американський волейболіст, олімпійський чемпіон (2008).
 Райлі Стіл (;  1987) — американська порноакторка.
 Райлі Шай (;  1985) — американська порноакторка.
 Райлі Шиген (;  1991) — канадський хокеїст.

Див. також 
 Райлі (прізвище)
 Рейлі